Le Torres, fondé en 1903, est le principal club de football de Sassari.

Il est le plus ancien club de Sardaigne.

Historique 

 1903 : fondation du club sous le nom de Società di educazione fisica (S.E.F.) Torres
 1991 : faillite et création sous le nom Polisportiva Sassari Torres : relégation en Campionato Interregionale (Serie D)
 2006 : faillite et création sous le nom Sassari Torres 1903  : relégation en Serie C2
 2008 :  : relégué en Promotion régional
 2009-2010 : évolue en Excellence régionale
 2017 : promue en Serie C

Changements de nom 

 1903-1982 : Società per l'Educazione Fisica Torres
 1982-1991 : Torres Calcio
 1991-1992 : Polisportiva Torres Calcio
 1992-2006 : Polisportiva Sassari Torres
 2006-2008 : Sassari Torres 1903
 2008-2010 : Associazione Sportiva Dilettantistica Torres Calcio
 2010-2012 : Associazione Sportiva Dilettantistica S.E.F. Torres 1903
 2012-2013 : Società Sportiva Dilettantistica S.E.F. Torres 1903
 2013-2017 : S.E.F. Torres 1903
 2017-2022 : Associazione Sportiva Dilettantistica Torres
 2022- : Torres

Logo

Liens externes 
 Site officiel du club

Club de football en Sardaigne
Club de football fondé en 1903
Sport à Sassari